Ла Виуда има више значења:

 Ла Виуда, Лос Апачес (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Виуда, Ел Арељано (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Виуда (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Виуда (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Виуда, Рестауранте (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виуда (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Виуда (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Виуда, Ранчо Ортиз (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику